Vozlíšče ima več pomenov.

 prometno vozlišče
 prebodišče osi koordinatnega sistema z dano ravnino
 točka v teoriji grafov
 sečišče nosilcev v gradbeništvu